Тоти — имя собственное

Фамилия 
Тоти () — итальянская фамилия:
 Тоти, Джованни (род. 1968) — итальянский журналист и политик, губернатор Лигурии.
 Тоти, Хироки (род. 1966) — японский сэйю.
 Тоти, Энрико (1882—1916) — итальянский одноногий велосипедист, участник первой мировой войны.

Топоним 
 Тоти — село в Грузии (Казбегский муниципалитет)

 См. также 
 Подводные лодки типа «Энрико Тоти» — серия итальянских дизель-электрических подводных лодок послевоенного периода.
 Тигры освобождения Тамил-Илама (ТОТИ) —  тамильское повстанческое движение, сражавшееся за создание независимого тамильского государства Тамил-Илам на территории Шри-Ланки.
 Тотти